

Chimica
 ZnS – Solfuro di Zinco, pigmento fluorescente

Codici 
 zns – codice ISO 639-3 della lingua magas